L'ordre des Vertus (ou Nishan al-Kamal ) est un ordre féminin égyptien de chevalerie, en récompense du mérite.

Histoire 
L'ordre a été fondé le  par Hussein Kamal et rétabli sous la République en 1953.

Classes 
L'ordre est composé des quatre classes de mérite suivantes :

  Classe suprême
   classe
   classe
   classe

Insigne 

 Le ruban est gris clair avec des bords dorés.

Récipiendaires notables 

 Élisabeth, reine consort des Belges.
 Reine Élisabeth II du Royaume-Uni : classe suprême (1948) 
 Diana, princesse de Galles : classe suprême (1981) 
 Reine Sophie d'Espagne : classe suprême (1997) 
 Infante Cristina d'Espagne : classe suprême (2000)  
 Reine Aishwarya du Népal : classe suprême (1974) 
 Reine Noor de Jordanie : classe suprême (1989) 
 Princesse Faouzia d'Égypte : classe suprême (1939) 
 Reine Nazli d'Égypte : classe suprême (1917) 
 Reine Farida d'Égypte : classe suprême (1938) 
 Reine Narriman d'Égypte : classe suprême (1951) 
 Reine Tadj ol-Molouk d'Iran : classe suprême (1939) 
 Princesse Faiza d'Égypte : classe suprême 
 Princesse Faika d'Égypte : classe suprême 
 Princesse Fathia d'Égypte : classe suprême 
 Princesse Noal Zaher d'Afghanistan : classe suprême 
 Princesse Fawzia Latifa d'Égypte : classe suprême
 Huda Sha'arawi : classe suprême

Références et sources

Voir aussi 
 Ordre du Nil

Lien externe 
 Index mondial des médailles, République d'Égypte : l'Ordre des vertus 

Vertus
Ordre de chevalerie
Distinction fondée en 1915
Ordre honorifique pour femmes